Een verkeersweg:
N60 (België)
N60e (België)
N60 (Frankrijk)
N60 (Nederland), zie Rijksweg 60